Scaphidium är ett släkte av svampar. Scaphidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Scaphidium